Le tournoi de tennis de Birmingham est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1993, classée en catégorie Tier III, se dispute du 7 au .

Lori McNeil remporte le simple dames. En finale, elle bat Zina Garrison, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lori McNeil et Martina Navrátilová.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Birmingham
 Saison 1993 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1993
Birmingham
Sport en Angleterre en 1993
Tennis en juin 1993